Chiesa di Saint-German – chiesa di Pantin
Église de Pantin – stazione della metropolitana di Parigi